Haltvik ist der Familienname folgender Personen:
Katinka Haltvik (* 1991), norwegische Handballspielerin
Trine Haltvik (* 1965), norwegische Handballspielerin und -trainerin